Säfstaholm kan avse:

 Sävstaholms slott – ett slott i Vingåkers kommun, Södermanland
 Sävstaholm (äpple) – en äppelsort som härstammar från Sävstaholms slott